Filius (lateinisch für „Sohn“) steht für:

 „Sohn“ auf Lateinisch, siehe Liste lateinisch-deutscher Verwandtschaftsbezeichnungen #Nachkommen
 Sohn, umgangssprachlich, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Kinder

Personen:
 Jürgen Filius (* 1960), deutscher Politiker, MdL Baden-Württemberg (Grüne)
 Pseudonym von Adolf Schmal (1872–1919), österreichischer Radsportler und Motorjournalist

Siehe auch:
 Filia (Begriffsklärung)